Biografies:
 Sants Bernat, Gràcia i Maria d'Alzira, patrons d'Alzira, germans i fills d'un príncep musulmà de Carlet, que van convertir-se al cristianisme i van morir com a màrtirs en 1181 en Alzira
 Sant Bernat d'Abbeville o de Tiron (1046-1117), reformador benedictí, fundador de l'Orde de Tiron
 Sant Bernat d'Aosta o de Menthon (1020-1081), prevere savoià fundador dels Canonges Regulars de la Congregació Hospitalera del Gran Sant Bernat 
 Sant Bernat Calvó o Calbó (1180 – 1243), jurista, buròcrata, soldat i religiós cistercenc
 Sant Bernat de Candeleda, eremita i monjo a Valdeiglesias (Candeleda, Àvila), al segle XII
 Sant Bernat de Claravall, monjo i reformador francès principal difusor de l'orde monàstic cistercenc als segles XI i XII
 Sant Bernat Tolomei (1272-1348), reformador benedictí, fundador de l'Orde de Monte Oliveto
 Geografia:
 Coll del Gran Sant Bernat, pas de muntanya entre Aosta (Itàlia) i Martigny (Suïssa) 
 Coll del Petit Sant Bernat, pas de muntanya entre Aosta (Itàlia) i Savoia (França)
 Monestir de Sant Bernat de Rascanya, monestir de l'Orde del Cister als afores de la ciutat de València 
 Sant Bernat d'Olot
 Zoologia:
 Santbernat, raça de gos originària dels Alps suïssos